Kedaton (Kota Kayu Agung), een plaats in Indonesië
Kedaton (Kalianda), een plaats in Indonesië
Kedaton (Pagar Gunung), een plaats in Indonesië
Kedaton (Peninjauan), een plaats in Indonesië
Kedaton (Jarai), een plaats in Indonesië